Saillac (Corrèze)
 Saillac (Lot)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing